Simmling ist

ein Familienname:
 Werner Simmling (1944–2019), deutscher Politiker

ein Ortsname:
 Simmling (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern